

Trasporti 
  – linea Berlin Spandau – Berlin Wartenberg della S-Bahn di Berlino (Germania)

Altro 
 S-75 Dvinà – missile sovietico con nome in codice NATO SA-2 Guideline